Vanderson Válter de Almeida (1978), calciatore brasiliano
Vanderlei Bernardo Oliveira (1980), calciatore brasiliano
Vanderson da Silva Souza (1986), calciatore brasiliano